Bocking kan syfta på:

 Fjäderstyltor – en idrottsform, engelska Powerbocking
 Bocking, England – en ort i Braintree and Bocking, Braintree, Essex, England
 Bocking, Österrike – en ort i Söll, Kufstein, Tyrolen, Österrike